Та́рья А́ннели Кру́нберг (; урождённая Ма́ттила , по первому мужу Ка́йанне ; ) — финский политик, депутат Европарламента (2011—2014) от финской партии Зелёный союз.

Биография 
Родилась 29 июня 1943 года в Хельсинки.

С 2005 по 2009 год являлась председателем (лидером) финской партии Зелёный союз.

С 19 апреля 2007 по 25 июня 2009 года была министром труда во втором кабинете Ванханена.

Депутат Европарламента 
С 22 июня 2011 года заменила на посту депутата Европарламента от Финляндии Хейди Хауталу. В январе 2013 года выступила с резкой критикой планов Европейского союза по обновлению системы пограничного контроля в условиях европейского экономического кризиса.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница Тарьи Крунберг на сайте Парламента Финляндии

Женщины-политики Финляндии
Министры труда Финляндии
Депутаты Европарламента от Финляндии